gedicht bij de Tinekesfeesten
Tineke Van Heule (bier)